Álvarez de Sotomayor puede referirse a:

 Fernando Álvarez de Sotomayor Ramírez, militar y político liberal español de principios del  que participó en la conspiración de Mariana Pineda.
 Fernando Álvarez de Sotomayor y Flores (1844-1912), general e inventor español.
 Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza (1875-1960), pintor español, director del Museo del Prado, y sobrino del anterior.
 Nicasio Álvarez de Sotomayor, sindicalista y político español del .
 Germán Álvarez de Sotomayor, arquitecto y político español del .
 José María Álvarez de Sotomayor, escritor español de la primera mitad del .